Ride on Time est un titre pouvant faire référence à :
 Ride on Time, single de Black Box sorti en 1989 ;
 Ride on Time, single de MAX sorti en 1998 ;
 , album de Tatsurō Yamashita sorti en 1980.